Dans le domaine de la marine, un mouillage est un abri sûr pour un navire, ou bien le matériel et la manœuvre pour mouiller.
 En physique, le mouillage d'un liquide sur une surface caractérise son adhésion et son épanchement.